Schwemmland oder Schwemmlandebene steht für:

 Marschland an einer Küste
 Schwemmebene entlang eines Flusses

Siehe auch:
 Alluvialboden
 Auflandung